Чадово — название населённых пунктов в России:

 Чадово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Чадово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Чадово — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 

 Новочадово